

Топонимы 
 Берум — село в Восточной Фризии в Германии.
 Берум — коммуна в губернии (фюльке) Акерсхус, Норвегия.
  — затопленное селение в Рейдерланде, на территории современных Нидерландов.

Спорт 
 «Берум» — норвежский футбольный клуб из пригорода Осло Саннвика.